Moldavia bezeichnet:

 Moldavia (Schiff, 1903), ein 1918 versenktes Passagierschiff
 Moldavia (Schiff, 1922), ein 1922 in Dienst gestelltes Passagierschiff
 (2419) Moldavia, einen Asteroiden
 Burschenbund Moldavia Prag im Burschenbunds-Convent
  Landsmannschaft / Corps Moldavia zu Prag, siehe Prager Senioren-Convent

Siehe auch: 
 Moldaviya, ursprünglich sowjetisches, später türkisches Schiff
 Republik Moldau, Staat in Südosteuropa